Jezioro Czerwone – jezioro na Białorusi
 Jezioro Czerwone – jezioro w Rosji
 Jezioro Czerwone – jezioro w Rumunii